Maxi steht für:

 Maxi (Zeitschrift), deutsche Frauenzeitschrift
 MaXi, kanadische Fernsehserie
 Maxi (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname
 Maxi Jazz (1957–2022), britischer Rapper, Sänger und Songwriter
 Maxi (Sängerin) (* 1950), irische Sängerin und Moderatorin

 Maxi-Single, Single im LP-Format, siehe Single (Musik) #Maxi-Single
 Maxi-Yacht, Bootstyp
 Austin Maxi, Pkw-Modell
 Puch Maxi, Mofa

Siehe auch:
 Maxie
 MAXXI